І́щенко — українське прізвище. В основі прізвища лежить пестлива форма імені Ян — Ясь, від якої утворилися прізвища Ященко та Ящук (син Яся). Від них (через заміну Я на І, як в імені Ярина — Ірина) — прізвища Іщук, Іщенко. За іншою версією ці прізвища утворилися від імені Яшко.

 Іщенко Андрій Васильович (1979—2014) — рядовий МВС України, учасник російсько-української війни.
 Іщенко Андрій Венедиктович (1937—2005) — український оперний співак (тенор), соліст Київського оперного театру, Заслужений артист УРСР.
 Іщенко Андрій Володимирович ( 1951) — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
 Іщенко Валентин Герасимович (* 1942) — український журналіст, письменник, член Національної спілки журналістів України.
 Іщенко Валерій Олександрович (* 1973) — український політик, народний депутат України 7 та 8 скликання.
 Іщенко Василь Григорович (1883—1942) — скульптор, мистецтвознавець.
 Іщенко Василь Архипович (1910 — ? після 1948) — 1-й секретар районного партійного комітету авіаційного заводу імені Баранова міста Запоріжжя. Член Центральної ревізійної комісії КП(б)У.
 Іщенко Василь Дмитрович (* 1999) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщенко Василь Каленикович (1919—2004) — Герой Радянського Союзу.
 Іщенко Віктор Леонідович (* 1966) — радянський футболіст та український тренер, виступав на позиції захисника.
 Іщенко Віталій Павлович (1904 — ? після 1956) — український радянський діяч, голова Кіровоградського облвиконкому. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Іщенко Володимир Олександрович (нар. 1982) — український соціолог.
 Іщенко Володимир Семенович (1914—1984) — український радянський футболіст та тренер.
 Іщенко Гапка Олександрівна (1858 — ?) — українська поетеса-самоучка, революціонерка.
 Іщенко Григорій Андрійович (нар. 1946) — радянський та український футболіст, півзахисник.

 Іщенко Дмитро Геннадійович — український футболіст
 Іщенко Дмитро Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщенко Дмитро Семенович (1932—2013) — український вчений-філолог
 Іщенко Дмитро Тихонович (1913 — ?) — український радянський діяч, голова Державного Комітету Ради Міністрів Української РСР по професійно-технічній освіті.
 Іщенко Євген Станіславович (1969—2015) — проросійський сепаратист в Україні, комендант Первомайська.
 Іщенко Іван Іванович (* 1980) — український борець вільного стилю, чемпіон України, призер міжнародних змагань, учасник Олімпійських ігор.
 Іщенко Іван Іванович (1898—1921) — козак 4-ї гарматної бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, учасник Другого Зимового походу.
 Іщенко Іван Миколайович (1891—1975) — український хірург, член-кореспондент АН УРСР (1945), заслужений діяч науки УРСР (1942).
 Іщенко Іван Митрофанович (1912—1979) — Герой Радянського Союзу.
 Іщенко Іван Семенович (1912—1941/1945) — український радянський футболіст.
 Іщенко Ігор Григорович ( 1967) — український футбольний суддя.
 Іщенко Ігор Іванович (1916—?) — український учений у галузі механіки, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1970).
 Іщенко Марина Михайлівна ( 1980) — письменниця- публіциска, коуч (арт / гештальт / бізнес), громадська діячка.
 Іщенко Микола Анатолійович ( 1983) — український футболіст.
 Іщенко Микола Григорович (1926—2013) — український письменник, доктор наук, професор.
 Іщенко Микола Павлович (* 1964) — доктор філософських наук, професор, відмінник народної освіти УРСР, заслужений працівник освіти України.
 Іщенко Михайло Єфремович ( 1933 — 03.01.2021) — український лікар, краєзнавець, заслужений працівник культури (1993).
 Іщенко Михайло Олексійович ( 1950) — український ганболіст, олімпійський чемпіон (1976).
 Іщенко Наталія Анатоліївна (* 1960) — літературознавець, доктор філологічних наук.
 Іщенко Наталія Сергіївна (нар. 1986) — російська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська чемпіонка.
 Іщенко Олег Іванович ( 1956) — політик.
 Іщенко Олександр Анатолійович — мічман Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщенко Олександр Володимирович (1972—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщенко Олександр Іванович (* 1926) — 1-й секретар Сумського обкому КПУ. Депутат Верховної Ради СРСР 8—9-го скликань. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Іщенко Олександр Олексійович (нар. 1953) — радянський футболіст, захисник, тренер.
 Іщенко Олексій Максимович ( 1951) — політик.
 Іщенко Олексій Тимофійович (бл.1750-1811) — український золотар.
 Іщенко Олена Вікторівна (* 1958) — доктор хімічних наук, професор.
 Іщенко Павло Олегович ( 1992) — український боксер.
 Іщенко Ростислав Володимирович ( 1965) — український і російський експерт, колишній український дипломат, радник Дмитра Табачника.
 Іщенко Світлана Вікторівна (нар. 1969) — українська поетеса, перекладач, актриса, художник, педагог.
 Іщенко Сергій Віталійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщенко Сергій Михайлович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщенко Сергій Федорович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іщенко Федір Васильович (1912—2001) — український актор.
 Іщенко Федір Калістратович (1922—2009) — генерал-лейтенант. Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань. Депутат Верховної Ради РРФСР 10-го скликання.
 Іщенко Юрій Петрович ( 1943)  — живописець.
 Іщенко Юрій Якович ( 1938) — композитор.
 Іщенко Яків Валерійович (* 1984) — російський хокеїст, захисник.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко